Heksenberg (Heerlen), een wijk in het noorden van de gemeente Heerlen
 Heksenberg (Brunssumerheide), een heuvel op de Brunssumerheide in de gemeente Heerlen
 Laagpakket van Heksenberg, onderdeel van de formatie van Breda
 Heksenberg (Geleen), een bosgebiedje ten noorden van Chemelot